Carl Schulte ist der Name folgender Personen:
* Carl Schulte (Uhrmacher) (um 1850–nach 1930), deutscher Uhrmacher, Redakteur der Allgemeinen Uhrmacher-Zeitung und Verfasser des 1901 erstmals erschienenen Uhrmacher-Lexikons
 Carl Eduard Schulte (1838–1903), deutscher Unternehmer
 Carl-Hermann Schulte-Hillen (1929–2017), deutscher Jurist (Contergan-Prozess)

Siehe auch:
 Karl Schulte